Litijum nitrit je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 52,947 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења литијума 
Нитрити‎